Igennem historien har der været flere bulgarske statskup:
 Bulgarske statskup (1886)
 Bulgarske statskup (1923)
 Bulgarske statskup (1934)
 Bulgarske statskup (1944)
 Bulgarske kupforsøg (1965)